Mette bezeichnet:

 Mette, einen Gebets- und Lese-Gottesdienst in der christlichen Liturgie
 Mette (Name), Vor- und Familienname
 Mette, norddeutsch für Regenwurm
 Metten, norddeutsch für Spinnfäden im Altweibersommer 
 (1727) Mette, einen Asteroid des Hauptgürtels
 Faule Mette, ein mittelalterliches Geschütz

Siehe auch:
 Mette-Marit von Norwegen (* 19. August 1973)